M35, M 35 bzw. M-35 steht für:
 Citroën M35, ein Prototyp der französischen Automarke Citroën aus dem Jahr 1969
 Infiniti M35, japanische Stufenhecklimousinen des Infiniti M
 Messier 35, einen offenen Sternhaufen im Sternbild Zwillinge 
 Minensuchboot 1935, eine Klasse deutscher Minensuchboote aus dem Zweiten Weltkrieg
 HMS Dulverton (M35), britisches Minenjagdboot der Hunt-Klasse (1978)
 M35 (Stahlhelm) der deutschen Wehrmacht bis 1942
 Autópálya M35, eine Autobahn in Ungarn
 M-35 (Michigan), eine Straße im US-Bundesstaat Michigan
 REO M35, mittlerer Lastkraftwagen der US-Army
 Messerschmitt M35, deutsches Flugzeug
 Vollmer M35, experimenteller Maschinenkarabiner von Heinrich Vollmer
 Lindey's Landing West Seaplane Base (FAA-Code), Seeflugzeugbasis auf dem Seeley Lake (Montana), Montana
 M35 Mittlerer Panzerwagen, siehe Steyr ADGZ

M.35 steht für:
 Miles M.35, britisches experimentelles Tandemflugzeug

M35